Katona ist der Familienname folgender Personen: 

 Esther Katona (* 1982), deutsche Basketballspielerin
 George Katona (1901–1981), US-amerikanischer Psychologe und Ökonom österreichisch-ungarischer Herkunft
 Gyula O. H. Katona (* 1941), ungarischer Mathematiker
 Imre Katona (1921–2005), ungarischer kommunistischer Politiker, Mitglied des Parlaments

 Jacqui Katona (* 1966), politische Führerin der Aborigines

 Julius Katona (1902–1977), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Kerry Katona (* 1980), britische Sängerin, Schauspielerin, Buchautorin, Kolumnistin und Fernsehmoderatorin
 Péter Katona (* 1968), ungarischer klassischer Gitarrist 
 Sándor Katona (1943–2009), ungarischer Fußballspieler 
 Zoltán Katona (* 1968), ungarischer klassischer Gitarrist